Hadermarkt ist der Name folgender Orte:

 Hadermarkt (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hadermarkt (Gemeinde St. Radegund), Ortschaft der Gemeinde St. Radegund, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich